Sicarius är ett släkte av spindlar. Sicarius ingår i familjen Sicariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Sicarius